Namibia:
 Wasserkuppe – góra

Niemcy:
 Wasserkuppe – góra

Inne:
 (10242) Wasserkuppe – planetoida